Топалов може да се отнася за:
 Веселин Топалов (р. 1975), български шахматист
 Димитър Топалов (р. 1969), български футболист
 Иван Топалов, няколко души с това име
 Кирил Топалов (р. 1943), български писател и дипломат
 Коста Топалов (1920-1943), български партизанин
 Недялко Топалов (р. 1979), български футболист
 Петър Топалов (1843-1876), български революционер
 Любен Топалов, математик; преподавател във ВИАС